Сурово:
 Сурово (Архангельская область) — деревня в Холмогорском районе Архангельской области
 Сурово (Краснодарский край) — хутор в Красноармейском районе Краснодарского края
 Сурово (Московская область) — деревня в Егорьевском районе Московской области